Haaslava (gemeente), een voormalige gemeente in de Estlandse provincie Tartumaa
 Haaslava (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Kastre